John Clark Sheehan - een Amerikaanse scheikundige 
John Jack Sheehan - een Amerikaanse generaal buiten dienst
John Sheahan - een Ierse violist en componist
John Sheehan (acteur), een Amerikaans acteur